Kirgizisch voetbalelftal (mannen)
 Kirgizisch voetbalelftal (vrouwen)